Відкритий чемпіонат Австралії 2009 — перший за ліком турнір Великого Шолому 2009 року. Проводився на відкритих кортах із покриття типу «Хард». Турнір 2009 року був 97-м турніром. Жіночий одиночний турнір проходив з 19 по 31 січня.

Чинна чемпіонка Марія Шарапова не захищала титул, виліковуючись від травми плеча. яка також змусила її пропустити Відкритий чемпіонат США 2008.

У фіналі Серена Вільямс перемогла Дінару Сафіну з рахунком 6–0, 6–3, у поєдинку, який тривав менш як годину. Це був четвертий титул Серени на Відкритому чемпіонаті Австралії і її десятий титул на турнірах Великого шолома. Для Сафіної це була друга поразка у фіналах турнірів Великого шолома. Завдяки цьому Вільямс повернулася на 1-шу сходинку рейтингу вперше з жовтня 2008 року.

Сіяні 
<table>
{| class="wikitable"
|- bgcolor=#A8D3FF
|width="70"|<center>Номер 
|width="200"|Тенісистка
|width="70"|Рейтинг
|width="100"|<center>Закінчення
|-
!1
| Єлена Янкович 
!1
!4 раунд
|-
!2
| Серена Вільямс
!2
!Чемпіон
|-
!3
| Дінара Сафіна
!3
!Фіналіст
|-
!4
| Олена Дементьєва
!4
!Півфінал
|-
!5
| Ана Іванович
!5
!3 раунд
|-
!6
| Вінус Вільямс
!6
!2 раунд
|-
!7
| Віра Звонарьова
!7
!Півфінал
|-
!8
| Світлана Кузнецова
!8
!Чвертьфінал
|-
!9
| Агнешка Радванська
!10
!1 раунд
|-
!10
| Надія Петрова
!11
!4 раунд
|-
!11
| Каролін Возняцкі
!12
!3 раунд
|-
!12
| Флавія Пеннетта
!13
!3 раунд
|-
!13
| Вікторія Азаренко
!14
!4 раунд
|-
!14
| Патті Шнідер
!15
!2 раунд
|-
!15
| Алізе Корне
!16
!4 раунд
|-
!16
| Маріон Бартолі
!17
!Чвертьфінал
|-
!17
| Анна Чакветадзе
!18
!2 раунд
|- 
!18
| Домініка Цибулкова
!19
!4 раунд
|- 
!19
| Даніела Гантухова
!21
!3 раунд
|-
!20
| Амелі Моресмо
!22
!3 раунд
|-
!21
| Анабель Медіна Гаррігес
!23
!4 раунд
|-
!22
| Чжень Цзе
!24
!4 раунд
|-
!23
| Агнеш Савай
!25
!1 раунд
|-
!24
| Сібіль Баммер
!26
!1 раунд
|-
!25
| Кайя Канепі
!27
!3 раунд
|-
!26
| Аі Сугіяма
!29
!3 раунд
|-
!27
| Марія Кириленко
!30
!1 раунд
|-
!28
| Франческа Ск'явоне
!31
!1 раунд
|-
!29
| Аліса Клейбанова
!32
!4 раунд
|-
!30
| Александра Возняк
!33
!1 раунд
|-
!31
| Альона Бондаренко
!34
!3 раунд
|-
!32
| Тамарін Танасугарн
!35
!1 раунд
|-
|}
</td></tr></table>

 Основний турнір 

 Фінальні раунди 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= В Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Кербер
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Суарес Наварро
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Вінчі
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Уден
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Аманмурадова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= І Голланд
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Весніна
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ж Куен
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Дж Мур
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=9
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= К Макгейл
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=7
| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= М Сантанджело
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ф Пенетта
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Суарес Наварро
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Аманмурадова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ж Куен
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Дж Мур
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= Ф Пенетта
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К Суарес Наварро
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=21
| RD3-team03=

Секція 6

Секція 7 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= С Кузнецова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Родіонова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= Т Малек
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Моріта
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Н Вайдішова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Бремон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= О Роговська
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= А Бондаренко
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Ц Чжен
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Пен
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Кирстеа
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Цінк
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Бичкова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Секція 8

Посилання 
 Турнірна сітка
 Сайт турніру

Див. також 
 Теніс

2009 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Січень 2009